Die Manchester Open  2022 fanden vom 13. bis 18. April 2022 in Manchester im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2021/22 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Silver. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2021/22 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Silver. 

Sieger der letzten Austragung waren Diego Elías bei den Herren und Hania El Hammamy bei den Damen. Beide traten nicht erneut an. Im Finale der Herren besiegte Joel Makin den topgesetzten Mohamed Elshorbagy mit 11:7, 5:11, 13:11 und 11:4, während bei den Damen Joelle King ihre Konkurrentin Sarah-Jane Perry mit 11:8, 11:9 und 11:8 bezwang.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 24 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Simon Herbert bei den Herren und Julianne Courtice bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 77.500 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2021/22
PSA World Tour der Damen 2021/22
2022